XHS – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Chemainus (BC) (Canada)